Alfredo Luis Eduardo de Liechtenstein (11 de julio de 1842 en Praga - 8 de octubre de 1907 en Castillo de Frauenthal) fue un príncipe y político austríaco.

Biografía 
Era hijo del príncipe y general austríaco Francisco de Paula de Liechtenstein y de su esposa, la condesa Julia Eudoxia Potocka-Piława. Alfredo provenía de una línea lateral de la casa real, que en 1938 con su nieto Francisco José II de Liechtenstein llegó al Gobierno.

Después de la realización de una licenciatura en derecho entre 1864 a 1866, el príncipe Alfredo entró en el ejército austríaco, en el que alcanzó el rango de Mayor. Como político, se unió en Graz desde 1873 como líder de un conservador y anti-liberal comités, sucesivamente. Tuvo éxito en su entrada en el parlamento del estado del ducado de Estiria, donde sirvió hasta 1899. Con un mandato del electorado Radkersburg-Feldbach, se trasladó en 1879 a la Cámara de Representantes del Reichsrat austríaco, donde permaneció hasta 1878.

En 1881 fundó junto a su hermano, el príncipe Luis de Liechtenstein, el Club Liechtenstein de orientación cristiana. Cuando su padre murió en 1887, Alfredo era el jefe principal de Liechtenstein y se hizo cargo de la sede hereditaria correspondiente en la Cámara. Se hizo cargo de la dirección del ala clerical de los conservadores. Hacia el final de su vida, Alfredo permaneció retirado de Liechtenstein en sus tierras en Estiria.

El príncipe Alfredo fue registrado en 1903 como el 1143 Caballero de la Orden del Toisón de Oro.

Familia

Matrimonio y descendencia 
El 26 de abril de 1865, el príncipe Alfredo se casó en Viena con su prima hermana, la princesa Enriqueta María de Liechtenstein (1843-1931). La pareja tuvo diez hijos:  
Francisca (1866-1939), permaneció soltera.
Francisco (1868-1929), permaneció soltero.
Julia (1868), murió poco después de nacer.
Luis (1869-1955), se casó en 1903 con la archiduquesa Isabel Amalia de Austria. Del matrimonio nacieron ocho hijos, entre ellos el príncipe soberano Francisco José II.
María Teresa (1871-1964), permaneció soltera.
Juan (1873-1959), en1906 se casó con la condesa María Andrássy de Czik-Szent-Király y Krasna Horka (1886-1961). Del matrimonio nacieron cinco hijos y numerosos descendientes.
Alfredo Román (1875-1930), en 1928 Primer Ministro provisional de Liechtenstein, casado desde 1912 con la princesa María Teresa de Oettingen-Oettingen y Oettingen-Wallerstein (1887-1971). Del matrimonio nacieron cuatro hijos y numerosos descendientes.
Enrique (1877-1915), permaneció soltero.
Carlos Luis (1878-1955), entre 1918-1920 fue administrador provisional de la provincia de Liechtenstein, casado desde 1921 con la princesa Isabel de Urach, condesa de Württemberg. Del matrimonio nacieron cuatro hijos y numerosos descendientes.
Jorge (1880-1931), fue un monje benedictino en Praga.

Ancestros

Distinciones honoríficas 
  Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro (Rama Austríaca, 1903).

Literatura 
 Lorenz–Stekl: Liechtenstein Alfred Prinz von und zu. In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 (ÖBL). Band 5. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1972, S. 202 f. (Direktlinks auf S. 202, S. 203).
 Jean-Charles Volkmann, Généalogie des rois et des princes, éd. Jean-Paul Gisserot, 1998 (ISBN 2877473740)

Referencias

Enlaces externos 
 Find a Grave

Príncipes de Liechtenstein
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Nacidos en Praga
Católicos de Liechtenstein
Liechtensteinianos del siglo XX